Il doppio del torneo di tennis Gramado Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alessandro Guevara e Dejan Petrović che hanno battuto in finale Denis Golovanov e Michael Joyce 3-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Denis Golovanov /  Michael Joyce (finale)
 Alessandro Guevara /  Dejan Petrović (Campioni)

 Juan-Pablo Guzman /  Ignacio Hirigoyen (quarti di finale)
 Pedro Braga /  Rodrigo Ribeiro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2002